

События 
 Консулы Флавий Симмах и Флавий Боэций.
 Захват власти в Йемене царём-иудеем Йусуфом зу-Нува̄сом. Преследования христиан

Родились 
 Симеон Юродивый, христианский монах, отшельник, юродивый и святой VI века.

Скончались 

 Мария Египетская
 Лю Се, литературный критик эпохи Северных и Южных Династий.
 Флавий Евтарик Циллика, знатный вестгот из Иберии.

См. также